Кальве () — власне ім'я; поширене у вигляді прізвищ.

Персоналії 
 Жозеф Кальве (1897—1984) — французький скрипаль.
 Каролін Кальве (нар. 1978) — канадська сноубордистка, що виступає в паралельних дисциплінах.
 Корінн Кальве (1925—2001) — французька кіноактриса, що працювала переважно в Голлівуді.
 Густав Гесс-де-Кальве (справжнє ім'я Густав Адольф Гесс де Кальве; 1784 — бл. 1838) — учений, доктор філософії Харківського університету, мінеролог, музикант, журналіст.
 Емма Кальве (1858—1942) — французька співачка.
 Едуард Кальве (1895—1966) — французький фізико-хімік, фахівець в області мікрокалориметрії, творець конструкції калориметрів, що носить його ім'я.

Інше 
 Квартет Кальве — французький струнний квартет, що існував у 1919—1940 рр.
 Див. також 
 Кальві